Huntemanniidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Por 1986. Huntemanniidae ingår i ordningen Harpacticoida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Huntemanniidae 16 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Huntemanniidae